Ле-Туке́-Парі́-Плаж () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на північ від Парижа, 105 км на захід від Лілля, 90 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 3025 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5508,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Кароль Фів — французька письменниця.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Туке-Парі-Плаж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале